Taking a Chance – cortometraggio del 1912 diretto da Harry Solter
Taking a Chance – cortometraggio del 1915 diretto da Milton J. Fahrney
Taking a Chance – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix
Taking a Chance – documentario del 1924 prodotto dalla Sport Pictorials
Taking a Chance – film del 1928 diretto da Norman Z. McLeod